Vastuusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vastuusaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Vastuusaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar